

Sigle 
 Body mass index  – indice di massa corporea
 Broadcast Music Incorporated  – organizzazione per la protezione e l'esercizio dei diritti d'autore nel campo musicale

Aziende 
bmi  – British Midland Airways Limited compagnia aerea britannica

Codici 
BMI – codice aeroportuale IATA del Central Illinois Regional Airport di Bloomington (Stati Uniti d'America)
bmi – codice ISO 639-3 della lingua bagirmi